Jedz, módl się, kochaj – książka autobiograficzna Elizabeth Gilbert z 2006 roku
 Jedz, módl się, kochaj – film z 2010 roku